Танака Котаро (; 1890—1974) — японский ученый, юрист.

Биография 
Родился в префектуре Кагосима.

Профессор Токийского университета. Исследовал проблемы торгового права и философии права. После Второй мировой войны работал министром культуры, председателем Верховного Суда Японии и судьёй Международного суда ООН. Награждён японским Орденом культуры.

Автор «Теории всемирного права» и других трудов по юриспруденции.

Основные работы

法学・法哲学 
 『法と宗教と社会生活』（改造社、1927年）
 『商法研究（全2巻）』（岩波書店、1929年）
 『世界法の理論（全3巻）』（岩波書店、1932-1934年）
 『会社法概論』（岩波書店、1953年）
 『法律学概論』（学生社、1953年）
 『教育基本法の理論』（有斐閣、1961年）
 『田中耕太郎著作集（全10巻）』（春秋社、1954-1966年）
 新青出版で復刻（1998年）
 『続世界法の理論（上・下）』（有斐閣、1972年）
 「ソロヴィヨフの法哲学――とくに自然法と実定法の関係について」『法哲学四季報』第1号（1948年）

随筆 
 『現代生活の論理』（春秋社、1957年）
 『現代知性全集 30 田中耕太郎集』（日本書房、1959年）
 『私の履歴書』（春秋社、1961年）
 『象牙の塔から』（春秋社、1962年）

紀行文 
 『ラテン・アメリカ紀行』（岩波書店、1942年）
 『南欧芸術紀行』（文藝春秋新社、1952年）
 『カナダの土・アメリカの友』（朝日新聞社、1954年）

Источники и литература 
 Танака Котаро // 『日本大百科全書』 [Энциклопедия Ниппоника]. — 第2版. — 東京: 小学館, 1994—1997. — 全26冊. (яп.)
 山本祐司『最高裁物語（上・下）』（日本評論社、1994年、講談社+α文庫、1997年）
 芝崎厚士 「田中耕太郎の国際文化論　『文化的帝国主義批判』の思想と行動」『国際関係論研究』第13号（1999年3月）。
 末永航「神と法学――田中耕太郎と大澤章」『イタリア、旅する心ー大正教養世代のみた都市と文化』青弓社、2005年、ISBN 978-4-7872-7196-9

Юристы Японии
Министры Японии
Выпускники Мюленбергского колледжа
Лауреаты премии Асахи